JFT est un sigle qui peut désigner :
 Johnson-Forest Tendency (en français, tendance Johnson-Forest), un courant de la gauche radical américain ;
 , une piste de randonnée et de cyclisme à Baltimore, dans le Maryland.